Čestin je lahko:
 Čestin, Srbija
 Čestin, Črna gora